FAS или Франко вдоль борта судна () — международный торговый термин (Инкотермс-2000). Означает, что продавец несёт расходы по доставке в порт отправления. Продавец выполняет свои обязательства по доставке товара в тот момент, когда товар размещен вдоль борта судна на причале или на лихтерах (в согласованном порту отгрузки). Покупатель оплачивает расходы по погрузке, фрахту судна, страхованию, разгрузке и доставке до пункта назначения. Риски переходят в момент доставки на причал порта погрузки.

Ссылки 

 International Chamber of Commerce (ICC) incoterm list
 www.incoterms.tk
 Инкотермс на русском языке.